Amedeo Biavati (1915-1979) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giorgio Biavati (n. 1939) – attore italiano